You Are Here ("tu sei qui/voi siete qui" in lingua inglese) può riferirsi a:

Fumetto 
 You Are Here – graphic novel di Kyle Baker del 1998

Cinema 
 You Are Here – film del 1997 diretto da Tom Rooney
 You Are Here (conosciuto anche come Spin) – film del 2007 diretto da Henry Pincus
 You Are Here – film del 2019 diretto da Adam Neutzsky-Wulff

Musica 
 You Are Here – traccia dell'album Mind Games di John Lennon del 1973
 You Are Here – album di Steve Khan del 1997
 You Are Here – album dei Silver Sun del 1997
 You Are Here – album dei Banco de Gaia del 2004
 You Are Here – album degli UFO del 2004
 You Are Here – EP di Nathan Fake del 2007

Televisione 
 Un mondo a parte (You Are Here) – episodio della prima stagione di The Closer
 L'incendio (You Are Here) – episodio della undicesima stagione di E.R. Medici in prima linea